Parakneria är ett släkte av fiskar. Parakneria ingår i familjen Kneriidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Parakneria